NGC 4956 (другие обозначения — UGC 8177, MCG 6-29-25, ZWG 189.17, PGC 45236) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4956
Гончие Псы (созвездие)